Darian je lahko:

 Darian, moško osebno ime 
 Darian, priimek več znanih ljudi